synonim rejestracji, np.: 
 zapis dźwiękowy, nagranie dźwiękowe
 zapis graficzny
 zapis – rodzaj rozporządzenia testamentowego
 Zapis – pismo literackie